Десятерик — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Десятерик, Владимир Ильич (1937—2019) — советский, комсомольский и партийный работник, историк, журналист, писатель.
 Десятерик, Дмитрий Валентинович (род. 1964) — украинский журналист, кино- и театральный критик.